Yours, Mine and Ours (1968), een film uit 1968 met Lucille Ball en Henry Fonda
Yours, Mine and Ours (2005), een remake van bovengenoemde film uit 2005.
Yours, Mine and Ours (album), een album van de Pernice Brothers